A competição Arrancada individual feminino do Campeonato Mundial de Luge de 2016 aconteceu em 29 de Janeiro de 2016, com a arrancada de classificação se iniciando às 10:07 e a arrancada final começando às 15:16 no horário local.

Resultados 

Arrancada individual feminino